Вьюхин:
 Вьюхин, Александр Евгеньевич (1973—2011) — украинский и российский хоккеист.
 Вьюхин, Валерий Николаевич (1941—2018) — русский советский писатель, прозаик, поэт, переводчик и редактор.